Lunde (Kramfors), plaats in de Zweedse gemeente Kramfors
Lunde (Nome), een plaats in de Noorse provincie Vestfold og Telemark
Lunde (Nordfyn), plaats in de Deense gemeente Nordfyn
Lunde (parochie, Nordfyn)
Lunde (parochie, Svendborg)
Lunde (parochie, Varde)
Lunde (Rogaland), een plaats in de gemeente Rogaland, Noorwegen
Lunde (Sirdal), een plaats in de Noorse provincie Agder
Lunde (Telemark), een plaats in de gemeente Telemark, Noorwegen
Lunde (Varde),  plaats in de Deense gemeente Varde
Lunde (westelijk deel), een plaats in de provincie Västernorrlands län in Zweden
Katrine Lunde, Noors handbalster
Kristine Lunde, Noors handbalster